Фелдиоара има више значења:

 Фелдиоара (Уча де Жос), насеље у округу Брашов у Румунији
 Фелдиоара (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Фелдиоара (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Фелдиоара (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Фелдиоара (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији